Wechselstrombrücke steht für
 eine Schaltung zur Messung von Wechselstromwiderständen, siehe Wechselspannungsbrücke
 eine Schaltung zur Gleichrichtung von Wechselstrom, siehe Brückengleichrichter